Pitangueiras, un comune brasiliano del Paraná.
 Pitangueiras, un comune brasiliano dello stato di San Paolo.
 Pitangueiras, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.